Црвица може да се односи на:

 Црвица (Бајина Башта), насеље у општини Бајина Башта, Република Србија
 Црвица (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Црвица (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ